Grano bezeichnet:

 Grano (Schenkendöbern), Ortsteil der Gemeinde Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Grano (North Dakota), einen Ort im US-Bundesstaat North Dakota

Grano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Grano (~1660–1718), italienischer Maler des Spätbarock in Palermo
 Carlo Grano (1887–1976), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Umberto Grano (* 1940), italienischer Autorennfahrer

Grano (Mehrzahl Grana, selten Grani) ist der Name von verschiedenen Münzen, 
die vom Königreich Neapel und Sizilien, Malta und Spanien geprägt wurden. 

 Zur Münze des Malteserordens, siehe Währungswesen des Malteserordens

Siehe auch:
 Cabo Grano
 Granö (Begriffsklärung)